Adonyi kommun (ungerska: Adonyi kistérség) är en kommun i regionen Közép-Dunántúl i provinsen Fejér. Huvudorten i kommunen är Adony.

Orter i Adonyi kommun